Парламентские выборы в Финляндии (1975) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 18-19 марта 1975 года.

Результаты выборов

Примечания 

19
1975 год в Финляндии
Финляндия
1975